Miguel (voetballer)
 Miguel (zanger)